Gülenç ist der Familienname folgender Personen:

 Beyza Gülenç (* 1994), türkische Leichtathletin
 Osman Selim Gülenç (* 1992), türkischer Wasserballspieler